Äbdirachmanow ist der Familienname folgender Personen:

 Berik Äbdirachmanow (* 1986), kasachischer Boxer
 Jerden Äbdirachmanow (* 1976), kasachischer Biathlet
 Qairat Äbdirachmanow (* 1964), kasachischer Diplomat